La NCAA Division I 2018 si è svolta dal 29 novembre al 15 dicembre 2018: al torneo hanno partecipato 64 squadre di pallavolo universitarie e la vittoria finale è andata per l'ottava volta alla .

Squadre partecipanti

Torneo

Stanford Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Provo Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Champaign Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Minneapolis Regional

Primo turno

Secondo turno

Semifinali

Finale

Premi individuali

Final Four

Semifinali

Finale

Premi individuali

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2018
NCAA Division I (pallavolo femminile)